Danielle Charaudeau
 Georges Charaudeau
 Patrick Charaudeau